Тумат — этноним, топоним и фамилия.

Этноним 
 Тумат — один из вариантов монгольского этнонима тумэт.

Топоним 
 Тумат — село в Якутии.

Носители фамилии 
 Тумат, Геннадий Хайдыпович (1964—1996) — Народный хоомейжи Республики Тыва.
 Тумат, Кара-оол Хууракпанович (1935—2002) — Народный хоомейжи Республики Тыва.
 Тумат, Чодураа Семис-ооловна (род. 1974) — хоомейжи, заслуженная артистка Республики Тыва, Народный хоомейжи Республики Тыва.